Brodal est un patronyme norvégien pouvant désigner:

Patronyme
 (1910-1988), professeur norvégien d'anatomie
 (né en 1944), professeur norvégien de médecine
 (né en 1939), acteur et poète norvégien

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme norvégien